Цевельская волость

 Цевельская волость — упразднённая административно-территориальная единица в Бежаницком районе Псковской области России.
 Цевельская волость — упразднённая административно-территориальная единица в Холмском уезде Псковской губернии России.